Die Olympischen Spiele 1972 teilen sich auf in:

 Olympische Sommerspiele 1972 in München
 Olympische Winterspiele 1972 in Sapporo